Дніпропетровське міське товариство охорони природи (повна назва — Дніпропетровська міська організація Товариства охорони приоди) — громадська організація екологічної спрямованості, яка поширює свою діяльність на територію міста Дніпропетровська.

З історії товариства 
Організація створена 1959 року шляхом реорганізації Товариства сприяння озелененню Дніпропетровська у Дніпропетровську міську філію Українського товариства охорони природи.

Велику роль у створенні і розвитку міської організації товариства охорони природи відіграли вчені біологічного факультету Дніпропетровського державного університету (зараз — Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара).

У 1963 році за ініціативою міського товариства охорони природи створено оргкомітет обласної організації, а у 1964 р. — утворена Дніпропетровська обласна організація Українського товариства охорони природи.

У 1990 році Дніпропетровська міська організація Товариства охорони природи зареєстрована як самостійна громадська організація.

У Домі природи спільно з Дніпропетровським ТОП розташована дирекція Дніпровсько-Орільського природного заповідника, створеного того ж 1990 року (15 вересня).

Основні напрямки діяльності товариства 
 проведення громадських природоохоронних акцій;
 просвітницька діяльність;
 проведення громадських екологічних експертиз;
 видання екологічної літератури;
 взаємодія з органами державної влади і місцевого самоврядування в галузі охорони довкілля;
 захист екологічних прав громадян.

Структура сучасного товариства 
Вищим керівним органом товариства є міська конференція, яка збирається раз на п'ять років. У період між конференціями роботою товариства керує обрана конференцією рада товариства.
Керівником організації є голова товариства (голова міської ради товариства), який обирається і звільняється радою.

Актив Товариства (міська рада товариства; за  ):

 Голова товариства (голова міської ради) — Єдаменко Сергій Володимирович, заступник голови президії Дніпропетровської обласної ради Українського товариства охорони природи, заступник голови Асоціації міжнародно-правових досліджень, адвокат,

 Заступник голови міської ради — Білоконь Віталій Леонідович, голова Асоціації міжнародно-правових досліджень; директор Товарної біржі «УМТБ»

 Відповідальний секретар — Зайцева Оксана Олександрівна, начальник відділу правового забезпечення діяльності підприємств Товарної біржі «УМТБ»

Діяльність 
За інформацією, наведеною на офіційному сайті товариства  , до форм її діяльності останнього часу відносяться:

 участь в проведенні Х міжнародної науково-практичної конференції «Вода: проблеми та рішення» (20 вересня 2012 р.);
 організація Круглого столу громадської ради при Дніпропетровській міській раді на тему: «Європейська практика корпоративної соціальної відповідальності та перспективи її впровадження в Україні» (13.03.12);
 Участь в Національній екологічній кампанії «Прямуй на Зелене» (Go Green);
 робота (спільно з правлінням Дніпропетровського обласного об'єднання садівників та городників) над законопроектом «Про садівничі товариства»;
 Участь в ініціативній групі щодо створення Національного природного парку «Самарський бір»
та ін.

Товариство бере участь у різних зверненнях громадськості до владних структур, у тому числі:
 ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ щодо проблем правого регулювання і практики проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади (23 березня 2011 р.)

Співпраця 
2013 року Товариство започаткувало екологічний проект для шкіл екологічного спрямування та усіх небайдужих «ДОБРО В ТВОЄМУ СЕРЦІ», деталі про який викладено на сайті Міського палацу дітей на юнацтва. Координатор проекту: Постол Світлана Іванівна.

На сайті «Асоціації міжнародно-правових досліджень» у програмі її діяльності окремим пунктом зазначено:

 2. Взаємодія з громадськістю. 2.1. Налагодження взаємодії з іншими правничими громадськими організаціями; 2.2. Продовження співпраці з Дніпропетровською міською організацією Товариства охорони природи."

На сайті «Європейський простір (портал проєвропейського громадянського суспільства України» у розділі «Список учасників Платформи» товариство значиться у переліку
 «Зареєстровані учасники Української національної платформи»

Див. також 
 Українське товариство охорони природи

Посилання

Джерела 
 Офіційний сайт товариства 
 Троценко О. В. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ // Історія і культура Придніпров'я: Невідомі та маловідомі сторінки, 2012, вип. 9. — С. 115–121. 
 

Природоохоронні організації
Екологічні організації